Кременево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кременево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Кременево — село в Пошехонском районе Ярославской области.